La route départementale 617, ou RD 617, est située :
 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, Mirabeau à Mirabeau.
 dans le département des Pyrénées-Orientales, elle relie Perpignan à Canet-Plage, reprenant la RN 617, déclassée en 1972.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes des Alpes-de-Haute-Provence
 Routes des Pyrénées-Orientales

617